architect, tram- en spoorweg-ingenieur en later directeur van de NHTM (1847-1927): Theodorus Sanders (1847)
 president Algemene Rekenkamer (1882-1958): Theodorus Sanders (1882)
 hoofdcommissaris van Amsterdam (1920-2008): Theodorus C.J. (Theo) Sanders